Stora Asjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Asjön (Nösslinge socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun,  (16,6 ha)
Stora Asjön (Rolfstorps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (8,39 ha)

Se även
Asjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn